Saperstein ist der Familienname folgender Personen:

 Abe Saperstein (1902–1966), US-amerikanischer Unternehmer und Basketballmanager
 Henry G. Saperstein (1918–1998), US-amerikanischer Filmproduzent